Dyas steht für 

 Dyas (Geologie), veraltete Bezeichnung eines Erdzeitalters
 Dyas (Bootsklasse), sportliches Zweimann-Kielboot
 Dyas (Philosophie), Ausdruck für die Zweiheit in der Philosophie

Dyas ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Hendrix Dyas (* 1968), britischer Szenenbildner